Подстро́чник:
 Подстрочный перевод — дословный перевод иностранного текста, часто с подробными пояснениями, использующийся как черновик для художественного перевода или как учебное пособие при обучении переводу.
 Подстрочник — российский документальный фильм 1997 года.